Miss Supranational 2013, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée au Palais des sports de Minsk, en Biélorussie, le .

La lauréate philippine, Mutya Johanna Datul succède à la biélorusse Ekaterina Buraya, Miss Supranational 2012. Elle est la première asiatique à remporter le titre de Miss Supranational.

Résultats

Reines de beauté des continents

Prix distribués

Prix spéciaux

Résultats du concours Miss Talent

Jury

Candidates

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts 

 
 
 
 
 
  Guadeloupe
 
 
 
 
 

 
  Martinique

Retours 
Dernière participation en 2009
 .
Dernière participation en 2010
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .
Dernière participation en 2011
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Désistements 
 Les pays qui ont abandonné la compétition

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition
  - Sarah Tarchid, Miss Globe Algérie 2012 et Miss Supranational Algérie 2013.
  - Lataj Henfield, quatrième dauphine de Miss Bahamas 2010.
  - Jessel Lauriano, Miss Monde Belize 2010, Miss Terre Belize 2012 et Miss Supranational Belize 2013.
  - Shine Tlape, Miss Supranational Botswana 2013.
  - Liz Valdez, Miss Supranational Cuba 2013.
  - Xiohenne Renita, Miss Supranational Curaçao 2013 a dû se retirer du concours lorsque son test de grossesse s'est avéré positif.
  - Gemma Palmer, Miss Staffordshire 2013 et Miss Supranational Écosse 2013.
  - Nardos Kinde, Miss Supranational Éthiopie 2013.
  - Shelly Regev, Miss Supranational Israël 2013.
  - Sayaka Ishii, Miss Supranational Japon 2013.
  - Migle Latusenkaite, Miss Supranational Lituanie 2013.
  - Alison Galea Valleta, Miss Terre Malte 2009 et Miss Supranational Malte 2013.
  - Salmi Nambinga, Miss Katutura Expo 2014 et Miss Supranational Namibie 2013.
  - Winfrida Dominic, Miss Univers Tanzanie 2012 et Miss Supranational Tanzanie 2013.
  - Jewaria Gazaele Luu, Miss Supranational Viêt Nam 2013.

Notes sur les candidates 
  - Esma Voloder, Miss Teen Australie 2008, a des origines bosniaques du côté de ses parents.
  - Suzette Hernandez, première dauphine de Mutya ng Pilipinas 2010 et candidate de Miss Philippines 2011, est de double nationalité canadienne et philippine.
  - Kristy Abreu, Miss Santo Domingo USA 2011 et Miss Westchester USA 2013, est de double nationalité américaine et dominicaine.
  - Sarah Leyshan, première dauphine de Miss Macao 2009, est d'origine australienne.
  - Marie Molo Peter, deuxième dauphine de Miss Univers Norvège 2012 et candidate de Miss Philippines 2012, est de descendance philippine, allemande et norvégienne.
  - Leila Aigbedion, finaliste de Miss Hollande-Septentrionale 2012, a des origines nigérianes.

Notes sur le classement des pays 
  victoire des Philippines grâce au sacre de Mutya Johanna Datul.
 La Pologne est classée pour la  année consécutive.
 La Biélorussie et le Porto Rico sont classés pour la  année consécutive.
 Le Canada, les Philippines et la Thaïlande sont classés pour la  année consécutive.
 Le retour du Brésil, de l'Inde, de la Lettonie et de l'Ukraine, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2011.
 Le retour de la Russie et du Venezuela, depuis leur dernier classement à Miss Supranational 2010.
 L'Australie, la Birmanie, les Îles Vierges des États-Unis, l'Indonésie, le Luxembourg, le Mexique, le Gabon et la Turquie réalisent leur premier classement.

Représentations des candidates aux concours internationaux 
  - Natasha Pretorius, Miss Supranational Afrique du Sud 2013, a terminé  dauphine à Miss Humanité International 2011 et s'est classé dans le top 8 au concours Miss Tourisme Planet 2013. Elle a été élue Miss Tourisme Globe 2013.
  - Jackeline Dobritzsch, Miss Supranational Allemagne 2013, a participé à Miss Globe International 2012.
  - Esma Voloder, Miss Teen Australie 2008, a été couronné Miss Globe International 2014. Elle a représenté la Bosnie-Herzégovine au concours World Supermodel International 2009 et remporte le titre de World Supermodel International.
  - Karen Op't Eynde, finaliste de Miss Fashion 2013, a participé aux concours Miss Model of the World 2013 et Miss Tourism Queen International 2013 mais n'arrive à atteindre la demi-finale. Elle a représenté le Benelux au concours Miss Sirène International 2015 et atteint le top 5. Le Prix de Miss Sirène Europe lui fut attribué.
  - Raquel Benetti, Miss Monde Espírito Santo 2013 et deuxième dauphine de Miss Monde Brésil 2013, a terminé  dauphine au concours Reina Hispanoamericana 2014.
  - Isabel Cristina Asprilla, s'est placé dans le top 30 à Miss Model of the World 2014. Elle a été élue Reine International de la Panela 2014.
  - Olga Elena Correa, Miss Supranational Costa Rica 2013, a participé à Miss Tourism Queen of the Year International et Miss Bikini International 2011. Elle n'obtient pas de place dans le classement des deux concours.
  - Alexandria Eissinger, Miss Supranational Danemark 2013, a participé à Miss Intercontinental 2013. Elle ne classe pas.
  - Xenia Likhacheva, Miss Supranational Estonie 2013, a été élue Miss Districts International 2015. Elle a participé aux concours Miss Terre 2011, Miss International 2012 et Miss Tourisme International 2012. Elle n'est pas classée.
  - Kristy Abreu, Miss Santo Domingo USA 2011 et Miss Westchester USA 2013, n'est pas arrivée à se placer parmi les quinze finalistes au concours Top Model of the World 2013.
  - Hillary Ondo, troisième dauphine de Miss Gabon 2013, a terminé  dauphine à Miss Tourisme Monde 2013.
  - Ana Beatriz Rodas, Miss Guatemala USA 2013, a participé à Miss Globe International 2014. Elle ne classe pas.
  - Manouchka Luberisse, Miss Global Haïti 2012 et Miss Supranational Haïti 2013, est arrivé à atteindre le top 12 à Miss Global International 2012.
  - Esonica Viera, première dauphine de Miss Îles Vierges des États-Unis Univers 2010, est la lauréate du concours Hal Jackson's Talented Teens International 2005. Elle s'est classée  à Miss Monde 2011 et a participé à Miss Terre 2014 où elle ne décroche aucune place.
  - Vijaya Sharma, première dauphine de Femina Miss Inde Delhi 2013, Femina Miss India Supranational 2013 et Elite Model Look Inde 2014, a terminé  dauphine au concours Asian Supermodel 2012 et a participé au concours Elite Model Look en 2014.
  - Fanney Ingvarsdóttir, Miss Islande 2010, a participé à Miss Monde 2010. Elle n'est pas classée.
  - Diana Kubasova, a été élue Miss All Nations 2010 et Miss Apollon 2014. Elle a terminé  dauphine à Miss Bikini International 2010 et  dauphine à Miss Asie Pacifique Monde 2012. Elle a atteint le top 15 à Miss Intercontinental 2012. Elle a participé à Miss Terre 2009 et Miss Bikini Univers 2013.
  - Héloïse Paulmier, Miss Luxembourg 2013, a participé à Miss Tourisme International 2012.
  - Maria Alejandra Gross Rivera, Miss Supranational Nicaragua 2013, a participé aux concours Miss Teen Monde 2009, Miss Latinoamérica 2012, Miss Grand International 2014 et Reina Hispanoamericana 2015.
  - Marie Molo Peter, deuxième dauphine de Miss Univers Norvège 2012 et candidate de Miss Philippines 2012, a participé à Miss Humanité International 2012.
  - Chane Berghorst, Miss Teen Nouvelle-Zélande 2010 et Miss Manukau 2011, s'est placé dans le top 12 au concours Miss Teen Monde 2010. Elle a participé à Miss Teen Continents 2011.
  - Leila Aigbedion, finaliste de Miss Hollande-Septentrionale 2012, a représenté le Nigéria au concours Miss Multiverse 2012 où elle remporte le titre de  dauphine.
  - Angelika Ogryzek, Miss Poméranie occidentale 2011 et Miss Pologne 2011, a participé à Miss Monde 2011. Elle n'est pas classée. Elle s'est classé dans le top 10 à Miss Grand International 2014.
  - Desireé Del Río, Miss Univers Cayey 2013, a terminé  dauphine à Miss International 2011.
  - Bruna Monteiro, finaliste de Miss República Portuguesa 2011, a terminé  finaliste au concours Supermodel International 2012 et  dauphine aux concours Miss 7 Continents 2013 et Miss Exclusive of the World 2014. Elle a participé à Miss Tourisme International 2011.
  - Lucie Klukavá, Miss Jihlava Open 2008, deuxième dauphine de Miss Prague Open 2009,  dauphine à Miss Reneta 2008 et candidate de Miss Tchèque 2011, a terminé  dauphine de Miss Euro 2012. Elle s'est classé dans le top 20 à Miss Tourisme international 2013.
  - Yana Dubnik, candidate de Miss Russie 2011 et  dauphine de Beauté de Russie, s'est placé dans le top 10 à Miss Grand International 2014.
  - Gayesha Perera, Miss Supranational Sri Lanka 2013, a participé à Miss International 2006 mais n'atteint pas la demi-finale. Elle s'est classé dans le top 15 au concours Miss Asie Pacifique Monde 2012. Elle participe à Miss Tourism Queen International où le prix de Miss Talent lui fut attribué.

Notes et références

Liens externes 

  Miss Supranational 2009-2014

2013 en Biélorussie
2013
Septembre 2013